Sukkertoppen (Dänisch und Norwegisch für Zuckerkuchen) steht für:

 Sukkertoppen, der dänische Name des Orts Maniitsoq, Grönland
 Sukkertoppen (Hessa), der Name des Berges auf der Insel Hessa, Norwegen
 Sukkertoppen (Alta), der Name eines Berges in der Kommune Alta, Norwegen